|-
| (52001) 2001 UO30||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52002) 2001 UT30||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52003) 2001 VB77||||8 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52004) 2001 YH2||||18 грудня 2001||Обсерваторія Кінґснейк||Джон Маккласкі
|-
| 52005 Маїк (Maik)||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (52006) 2002 EK31||||10 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52007) 2002 EQ47||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52008) 2002 EP111||||9 березня 2002||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (52009) 2002 EU146||||14 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52010) 2002 JA59||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52011) 2002 LW19||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52012) 2002 LQ55||||15 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52013) 2002 LJ59||||12 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52014) 2002 NZ13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52015) 2002 NG17||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52016) 2002 NO18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52017) 2002 NB27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52018) 2002 NO27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52019) 2002 NO32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52020) 2002 NM33||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52021) 2002 NK39||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52022) 2002 NQ52||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52023) 2002 OH3||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52024) 2002 OH4||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52025) 2002 OR17||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52026) 2002 OA24||||28 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52027) 2002 OB24||||28 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52028) 2002 PT29||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52029) 2002 PN32||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52030) 2002 PX33||||6 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (52031) 2002 PU35||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52032) 2002 PK37||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52033) 2002 PT41||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52034) 2002 PX42||||9 серпня 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (52035) 2002 PS43||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52036) 2002 PV46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52037) 2002 PR47||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52038) 2002 PX48||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52039) 2002 PB59||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52040) 2002 PJ61||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52041) 2002 PT61||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52042) 2002 PH63||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52043) 2002 PM75||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52044) 2002 PN75||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52045) 2002 PE80||||4 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52046) 2002 PH83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52047) 2002 PC85||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52048) 2002 PL92||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52049) 2002 PL95||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52050) 2002 PV96||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52051) 2002 PA97||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52052) 2002 PJ115||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52053) 2002 PQ119||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52054) 2002 PB121||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52055) 2002 PR126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52056) 2002 PO130||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 52057 Clarkhowell||||15 серпня 2002||Обсерваторія Тенаґра||Міхаель Шварц, Пауло Ольворсем
|-
| (52058) 2002 PQ132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52059) 2002 PH133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52060) 2002 QJ7||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52061) 2002 QR9||||20 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52062) 2002 QL12||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52063) 2002 QS18||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52064) 2002 QH20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52065) 2002 QA23||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52066) 2002 QF27||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52067) 2002 QE36||||29 серпня 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Обсерваторія Амейя-де-Мар
|-
| (52068) 2002 QX40||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52069) 2002 QJ41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52070) 2002 QP41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52071) 2002 QX41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52072) 2002 QC45||||29 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52073) 2002 QD45||||29 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52074) 2002 RJ2||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52075) 2002 RL7||||3 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (52076) 2002 RE29||||3 вересня 2002||Обсерваторія Пустельний Блукач||Вільям Йон
|-
| (52077) 2002 RJ30||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52078) 2002 RA34||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52079) 2002 RU61||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52080) 2002 RZ62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52081) 2002 RM71||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52082) 2002 RU87||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52083) 2002 RQ88||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52084) 2002 RC93||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (52085) 2002 RC102||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52086) 2002 RY108||||5 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52087) 2002 RH111||||6 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52088) 2014 P-L||2014 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52089) 2027 P-L||2027 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52090) 2046 P-L||2046 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52091) 2075 P-L||2075 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52092) 2083 P-L||2083 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52093) 2088 P-L||2088 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52094) 2177 P-L||2177 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52095) 2191 P-L||2191 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52096) 2221 P-L||2221 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52097) 2565 P-L||2565 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52098) 2568 P-L||2568 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52099) 2589 P-L||2589 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (52100) 2591 P-L||2591 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|}

Див. також 
 Список астероїдів

52000